Гра Джеральда (книжка)
Гра Джеральда (фільм)